Билина может означать:

 Билина — река в Чехии, приток Эльбы
 Билина — город в Чехии на реке Билина.